Ruta Provincial 16 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 16, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 16, ruta provincial de Santa Cruz, Argentina.